Bajpas ili zaobilaznica od engleske reči — bypass — mimotok, premosnica je višeznačna odrednica koja se koristi za označavanje različitih procedura premoščavanja u medicini, građevinasrvu i nekim granama tehnike.

 Bajpas (medicina) — koja nosi i naziv zaobilaznica, prenosnica, hirurški šant, je svaka prirodna ili veštačka zaobilaznica za skretanje fiziološkog protoka cirkulišučeg sadržaja u telu čoveka, izvedena hirurškim putem.
 Bajpas (građevinarstvo) — je građevinska cev ili kanal kojim se obedzbeđuje pomoćni prolaz za gasove ili tečnosti.
 Bajpas (akustika) — elektronsko sprečavanje prenosa određenih frekvencija bez ometanja željenog signala.
 Bajpas (telekomunikacije) — je provodnik kojim se obedzbeđuje pomoćni prolaz telekomunikacionik signala.
 Bajpas (elektrodistribucija) — je električni provodnik kojim se obedzbeđuje pomoćni prolaz električno struje.

Izvori

Spoljašnje veze 
 Bypass (engl. mimotok, premosnica)